Татищев, Александр
 Татищев, Александр Александрович (1822/3—1895) — тайный советник, член Государственного совета, пензенский губернатор.
 Татищев, Александр Иванович (1763—1833) — российский генерал эпохи наполеоновских войн, член Государственного совета, военный министр.